Дунайская:

 Дунайская — станция Петербургского метрополитена.
 Дунайская — солнечная электростанция, расположенная в Арцизском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Дунайская армия
 Дунайская бановина
 Дунайская башня
 Дунайская низменность
 Дунайская флотилия (значения)